San Salvi en Italie désigne plusieurs lieux :
 l'église San Salvi élément de culte du couvent homonyme
 le musée du Cenacolo di San Salvi dans son couvent (en italien Museo del Cenacolo di San Salvi pour le cenacolo di Andrea del Sarto, une peinture à fresque monumentale qui occupe le mur du fond du réfectoire monacal).